Denne sæson var den 17. sæson af 1. Fußball-Bundesliga. FC Bayern München var vinderen af 1. Fußball-Bundesliga 1979-80.

Ligatabel	
	

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodbold i 1979
Fodbold i 1980